Батины — народ в Индонезии. Считают себя коренными жителями территории провинции Джамби. В этническую общность батинов включались представители малайцев, минангкабау, керинчей, яванцев.

География 
Живут в долине реки Тембеси в центральных районах, а также в междуречье Мандау и Рокан на северо-востоке острова Суматра.

Население и его быт
Численность 80 тыс. человек. Традиционное занятие — ручное земледелие (суходольный рис, бананы, корнеплоды, клубнеплоды), так же разводят буйволов, коз, птицу, работают на каучуковых плантациях, занимаются охотой. Расселяются территориальными группами (батин или суку), возглавляемыми вождём (туменгунгом или пангераном).

Религия и культура 
Язык — малайский. Верующие — мусульмане-сунниты. Батины, обращённые в ислам, ассимилируются малайцами. По материальной культуре близки кубу.

Литература 

  Народы Суматры / Ю. В. Маретин // Народы Юго-Восточной Азии. Под редакцией А.А. Губера, Ю.В. Маретина, Д.Л. Тумаркина, Н.Н. Чебоксарова. – М.: Издательство АН СССР, 1966. C. 533.
  Индонезия. Население / С. И. Брук, В. И. Антипов // Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах. Том 10. Гл. ред. А. М. Прохоров, редкол.: А. А. Гусев и др. Изд. 3-е, М. Сов. энциклопедия, 1974. с. 240.

Народы Азии
Юго-Восточная Азия